Kjartan est un prénom masculin scandinave d'origine celtique, diminutif du vieux norrois Mýrkjartan qui vient lui-même du vieil irlandais Muirche(a)rtach, formé des éléments muir « mer », et che(a)rtach « guerrier ». Dans les pays nordiques, ce prénom se rencontre surtout en Norvège et en Islande.

Le prénom Kjartan est à l'origine du patronyme islandais Kjartansson signifiant « Fils de Kjartan ».

Personnalités portant ce prénom 
 Kjartan Finnbogason (1986–), footballeur international islandais ;
 Kjartan Fløgstad (1944–), poète, romancier, traducteur et essayiste norvégien ;
 Kjartan Kristiansen (1963–), guitariste et compositeur norvégien, membre du groupe de rock DumDum Boys ;
 Kjartan Sveinsson (1978–), pianiste islandais, membre du groupe Sigur Rós.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms islandais masculins

Liens externes 

  « Kjartan » sur le site Nordic Names

Kjartan
Prénom islandais
Prénom norvégien
Homonymie de prénom

is:Kjartan